Ниже перечислена статистика и достижения Евгения Кафельникова.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступления в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (46)

Победы (26) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (20)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (5)

Победы (4)

Поражение (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (41)

Победы (27)

Поражения (14)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (6)

Победы (1)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

История результатов турниров Большого шлема и Олимпиады с участием в финалах 

Открытый чемпионат Франции-1996 

Открытый чемпионат Австралии-1999

Открытый чемпионат Австралии-2000

Олимпиада-2000

Открытый чемпионат Франции-1996 (в паре с Даниэлем Вацеком)

Открытый чемпионат Франции-1997 (в паре с Даниэлем Вацеком)

Открытый чемпионат США-1997 (в паре с Даниэлем Вацеком)

Открытый чемпионат Франции-2002 (в паре с Паулом Хархёйсом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кафельников, Евгений Александрович